

Населені пункти та їхні частини

 Чарне — місто в Члуховському повіті Поморського воєводства
 Чарне — гміна в Члуховському повіті Поморського воєводства
 Чарне — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чорне (Чарне) — село в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Чарне — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Чарне — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Чарне — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чарне — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Чарне — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Чарне — частина міста Єленя-Ґура в Нижньосілезькому воєводстві
 Чарне — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Чарне — частина села Окна в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чарне — частина села Залуже в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Чарне — частина села Кемпа-Жечицька в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Чарне — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Чарне — осада в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Чарне — лісова осада в гміні Скурч Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки